Multinationale troepenmacht in Irak
 Coalition of the willing (Libië)